Nagara – rzeka w Japonii
 Nagara – japoński krążownik z 1921 roku
  – miasto (miasteczko) w Japonii, w prefekturze Chiba
  – północnoindyjski styl architektoniczny
  – instrument muzyczny

Zobacz też 
 Krążowniki lekkie typu Nagara